

Régime politique 
 Troisième République, régime politique de l'Allemagne depuis la réunification, également surnommé la « République de Berlin » ;
 Troisième République, régime politique du Brésil ou Estado Novo de 1937 à 1945 ;
 Troisième République, régime politique de la République démocratique du Congo depuis  ;
 Troisième République, régime politique de la Corée du Sud de 1963 à 1972 ;
 Troisième République, régime politique de la Côte d'Ivoire depuis  ;
 Troisième République, régime politique de la France de 1870 à 1940 ;
 Troisième République, régime politique de la Géorgie de 1991 à 1992 ;
 Troisième République, régime politique de la Grèce depuis 1974 ;
 Troisième République, régime politique de la Hongrie depuis 1989 ;
 Troisième République, régime politique de Madagascar de 1992 à 2010 ;
 Troisième République, régime politique du Niger de 1993 à 1996 ;
 Troisième République, régime politique des Philippines de 1946 à 1972 ;
 Troisième République, régime politique de la Pologne depuis 1990 ;
 Troisième République, régime politique du Portugal depuis 1974 ;
 Troisième République, régime politique du Tchad de 1996 à 2018 ;
 Troisième République, gouvernement de la Tchécoslovaquie de 1945 à 1948 ;
 Troisième République, régime politique du Venezuela de 1817 à 1819.

Voir aussi